Фредрик Мидтшё (; род. 11 августа 1993, Схьёрдал, Нур-Трёнделаг) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Галатасарай» и сборной Норвегии.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы «Русенборга». В 2010—2011 годах стал привлекаться к играм за основной состав команды. По ходу сезона 2012 года был отправлен а аренду в «Ранхейм». Вернувшись в 2013 году, он вновь не смог закрепиться в основном составе, выходя на поле лишь на замены. Переломным моментом в карьере Фредрика стал 2014 год, когда он отправился в аренду в «Саннес». В новой команде Мидтшо сразу стал игроком основы, стабильно отыграв весь сезон и забив 5 мячей.

В 2015 году Мидтшё становится игроком основного состава родного для себя клуба «Русенборга» и своей стабильной игрой доказывает руководству тронхеймцев свою значимость для команды. Как результат, весной 2015 года Фредрик подписывает новый долгосрочный контракт с «Русенборгом».

Статистика

Достижения 
Командные

 «Русенборг»
  Чемпион Норвегии по футболу (2): 2015, 2016 
  Обладатель Кубка Норвегии (2): 2015, 2016
  Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Ранхейм»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Галатасарай»